Agamemnon este un nume de botez sau de familie și se poate referi la:
 Agamemnon, erou din mitologia greacă
 Agamemnon Dandanache, personaj din piesa de teatru O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale